Henri Simon peut faire référence à :
 Henri Simon (1764-1827), un général de division français ;
 Henri Simon (1782-1857), un auteur dramatique et librettiste français ;
 Henri Simon (1856-1939), un écrivain belge de langue wallonne ;
 Henri Simon (1866-1956), un général de division français ;
 Henri Simon (1868-1932), un homme politique suisse ;
 Henri Simon (1896-1987), compagnon de la Libération ;
 Henri Simon (1922-), un militant d'extrême gauche français.

Voir aussi 
 
 Pierre-Henri Simon

Notes et références